BHA peut faire référence à :
 hydroxyanisole butylé, un additif alimentaire ;
Bruit Hydro-Aérique, à l'examen clinique de l'abdomen ;
  ;
  ;
 Brighton & Hove Albion, un club de football anglais.